Па́лки — множина від «палка».

Населені пункти та їхні частини
 Палки — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Палки — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства

 Палки — частина села Червенне в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Палки — частина села Засань у гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Палки — частина села Гута Деренгівська (Гута-Деренґовська) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки